Lianchi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianchi (socken i Kina), Sichuan, 
 Lianchi Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar